Rågören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågören, Larsmo, Österbotten, 
 Rågören (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Rågören (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Rågören, Nagu, Åboland, 
 Rågören, Raseborg, Nyland, 
 Rågören, Ingå, Nyland,

Se även
Rågö

Robotskapade Finlandförgreningar